Kedunggalar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedunggalar, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Kedunggalar, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar